Гренадины:

 Гренадины — цепь вулканических островов (более 600) в южной части Наветренных островов (архипелаг Малые Антильские острова).
 Гренадины — один из шести округов государства Сент-Винсент и Гренадины.

См. также 
 Гренадин